Dzień Kobiet
 Dzień kobiet (film)